Mahatsinjo (Atsimo-Atsinanana), plaats in het zuiden van Madagaskar
 Mahatsinjo Est, plaats in het midden van Madagaskar
 Mahatsinjo (Betsiboka), plaats in het midden van Madagaskar